Marobo bezeichnet

 eine osttimoresische Region im Subdistrikt Bobonaro, siehe Marobo
 einen osttimoresischen Ort und Aldeia im Suco Tocoluli, Subdistrikt Railaco, siehe Tocoluli
 einen Fluss auf Timor, siehe Marobo (Fluss)
 die Marobo-Kemak, eine Gruppe der Ethnie der Kemak
 einen indonesischen Ort auf Sulawesi, siehe Marobo (Sulawesi)